Васи́лий Кры́мов:
 Крымов, Василий Иванович (1910—1951) — полный кавалер ордена Славы.
 Крымов, Василий Петрович (1901—1941) — советский военачальник, полковник.